Openbaar vervoer
 Studentenreisproduct (vroeger: OV-studentenkaart)
 OV-chipkaart
 Opleidingsvorm, term uit het buitengewoon onderwijs
 Openbare verlichting
 Originele versie van een film
 Onroerende voorheffing (Belgisch)
 de Nederlandse provincie Overijssel
 Onderlinge Vrouwenbescherming
 Openbaar Veiligheidsnummer: Registernummer bij de Dienst Vreemdelingenzaken